Гриба́новский — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Анастасий (Грибановский) (в миру Александр Алексеевич Грибановский; 1873—1965) — епископ Православной Российской Церкви, впоследствии епископ Русской Православной Церкви заграницей (РПЦЗ).
 Грибановский, Анатолий Павлович (род. 1936) — советский и казахстанский учёный, доктор технических наук.
 Михаил (Грибановский) (в миру Михаил Михайлович Грибановский; 1856—1898) — епископ Православной Российской Церкви; с 1897 года епископ Таврический и Симферопольский; богослов.
 Грибановский, Дмитрий Иванович (род. 1933) — журналист, издатель и композитор в Русском зарубежье.

Топоним 
 Грибановский — посёлок городского типа, административный центр Грибановского района Воронежской области России.

См. также 
 Грибановская
 Грибановский район — район в Воронежской области России
 Городское поселение Грибановский — муниципальное образование в Грибановском районе Воронежской области
 Первомайского отделения совхоза «Грибановский» — посёлок в Грибановском районе Воронежской области